Serro Azul — nome anterior do município de Cerro Largo (Rio Grande do Sul)
 Barragem de Serro Azul — represa localizada em Palmares, estado de Pernambuco
 Ildefonso Pereira Correia — Barão do Serro Azul

Ver também 
 Cerro Azul
 Serra Azul (desambiguação)

Desambiguações de topônimos